

Wydarzenia 

 Usunięcie Kartagińczyków przez Rzymian z Wysp Liparyjskich.